Ausländische Einkünfte steht für:

 Ausländische Einkünfte (Deutschland) im deutschen Steuerrecht
 Ausländische Einkünfte (Österreich) im österreichischen Steuerrecht